Mikroregion Žulovsko je svazek osmi obcí v povodí řeky Vidnávky. Svazek obcí vznik oficiálně v roce 2003, avšak obce spolu spolupracovaly již řadu let předtím. Mikroregion může těžit z turistického ruchu, který sem přinášejí nedaleké Rychlebské hory.

Přidružené obce 
 Černá Voda
 Kobylá nad Vidnávkou
 Skorošice
 Stará Červená Voda
 Vápenná
 Velká Kraš
 Vidnava
 Žulová

Geografie okresu Jeseník